Jan Buśko (ur. 23 czerwca 1921 w Dernowie, zm. 30 sierpnia 1995 w Sanoku) – polski działacz partyjny.

Życiorys 
Urodził się 23 czerwca 1921 jako syn Andrzeja i Marii. Po II wojnie światowej był działaczem PPR w Sanoku. 15 grudnia 1948 wstąpił do PZPR. W latach 50. był sekretarzem Komitetu Powiatowego PZPR w Sanoku, wybrany ponownie 13 stycznia 1960 jednym z sekretarzy KP PZPR w Sanoku. Został wybrany członkiem Kolegium Karno-Administracyjnego w Sanoku kadencji 1964-1967. Był wybierany radnym Miejskiej Narodowej w Sanoku kadencji 1973-1977 (zasiadł w Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Mieszkaniowej oraz pełnił funkcję przewodniczącego zespołu radnych PZPR). Sprawował stanowisko I sekretarza Komitetu Zakładowego PZPR w Sanockich Zakładach Przemysłu Gumowego (lata 70.). Po wyborze na tę funkcję Leonarda Kabali, 6 listopada został wybrany członkiem egzekutywy KZ PZPR w Stomilu. Był wybierany członkiem egzekutywy Komitetu Miejskiego PZPR w Sanoku: 10 listopada 1972, w styczniu 1975. Mandat pełnił do 16 stycznia 1980. Jako rencista był członkiem Miejskiej Komisji Kontroli Partyjnej w Sanoku i był wybierany do składu Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej przy Komitecie Wojewódzkim PZPR w Krośnie: w czerwcu 1981, 27 stycznia 1984. Od 22 lutego 1984 do 1985 zasiadał w Prezydium Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej przy KW PZPR w Krośnie.

Jan Buśko zmarł 30 sierpnia 1995 w Sanoku. Został pochowany na cmentarzu przy ul. Jana Matejki w Sanoku.

Odznaczenia 
 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1971)
 Medal im. Ludwika Waryńskiego (1989)
 Odznaka honorowa „Za zasługi dla województwa krośnieńskiego” (1983)
 Odznaka Specjalna Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej (1975)
 „Jubileuszowy Adres” (1984)

Przypisy

Bibliografia 
 

Członkowie Komitetu Miejskiego PZPR w Sanoku
Członkowie Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Krośnie
Członkowie Miejskich Komisji Kontroli Partyjnej PZPR
Członkowie Wojewódzkich Komisji Kontroli Partyjnej PZPR
Odznaczeni Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (Polska Ludowa)
Odznaczeni Medalem im. Ludwika Waryńskiego
Pierwsi sekretarze Komitetów Zakładowych PZPR
Pochowani na Cmentarzu Centralnym w Sanoku
Politycy PPR
Pracownicy fabryki przemysłu gumowego w Sanoku
Radni Miejskiej Rady Narodowej w Sanoku
Sekretarze Komitetów Powiatowych PZPR
Urodzeni w 1921
Zmarli w 1995